Hollenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Hollenbach, Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hollenbach (Ehekirchen), Pfarrdorf der Gemeinde Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Hollenbach (Mühlhausen), Ortsteil der Stadt Mühlhausen/Thüringen im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen
 Hollenbach (Gemeinde Waidhofen an der Thaya), Katastralgemeinde der Gemeinde Waidhofen an der Thaya im Waldviertel, Niederösterreich
 Hollenbach (Mulfingen), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Hollenbach (Berka), rechter Zufluss der Berka nach Frankershausen, Gemeinde Berkatal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hollenbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach bei Gollhofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hollenbach (Rißbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Rißbachs bei Hollenbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; durchfließt den Oberen und den Unteren Hollenbacher See
 Hollenbach (Rot), linker Zufluss der „Geschwender“ Rot nach der Gschwender Mühle, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hollenbach (Weser), rechter Nebenfluss der Weser in Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen 

Hollenbach ist ein Familienname:
 Albert Hollenbach (1850–1904), deutscher Orgelbauer
 Manfred Hollenbach (* 1946), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Hohlenbach
 Holenbach
 Hollbach